Мани́сес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Оэсте. Занимает площадь 19,60 км². Население 30508 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Города-побратимы 
  Монтелупо-Фьорентино (Италия)
  Хмельницкий (Украина)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Protección Civil de Manises
 Noticias, eventos y actos de Manises en Hortanoticias.com, diario digital de l´Horta

Муниципалитеты Валенсии